AL, Al o al puede usarse para:

Artes y entretenimiento

Personajes de ficción 
 Al (Aladdin) o Aladdin, el personaje principal en Aladdin
 Al Borland, un personaje en el universo de Mejora de la Casa
 Al Bundy, un personaje en la serie televisiva Casada... Con Niños
 Al Calavicci, un personaje en la serie televisiva Salto Cuántico
 Al (EastEnders), un personaje menor en la telenovela EastEnders
 Al (Fullmetal Alquimist) o Alphonse Elric, un personaje en Fullmetal Alquimist
 Al McWhiggin, un villano de apoyo en toy story 2

Música 
 american life, un álbum por Madonna
 Un L, un EP por cantante francés Amanda Lear

Mitología y religión 
 Al (folclore), un espíritu en la mitología persa y Armenia
 Al Basti, un demonio femenino nocturno en el folclore turco

Personas 
 Al (nombre dado)
 Un. L., seudónimo del compositor británico Amelia Lehmann

Nombres 
 Al-Ahbash 
 Al-Kindi
 Al-Kindi
 Al-Aqiser
 Al-Budaiya
 Al-Darimi
 Al-Ghat
 Al-Hem
 Al-Jaroudiya
 Al-Muzahmiya
 Al-Namrood
 Al-Qaffay
 Al-Qurayat

Ciencia y tecnología 
 -al, un sufijo utilizado en la química orgánica
 Aluminio, el elemento químico representado por "Al" en la tabla periódica
 Año luz, unidad de distancia
 Allylescaline, un fármaco psicodélico
 Vida artificial
 .al, nombre de al nivel de internet para Albania
 AL registro, el byte bajo de un X86 16-bit registro Ax

Véase también 
 Un1 (desambiguación)
 Un/L o GCE Adelantó Nivel
 Ai (Desambiguación)

Siglas